Карлос Сайнц-младши () е испански пилот от Формула 1. Неговият болид е с номер 55.

Биография 
Роден е в Мадрид, Испания. Син е на известния испански рали състезател Карлос Сайнц-старши. Пилот е във Формула 1 от 2015 г. Състезавал се е за Торо Росо, Рено Ф1, а после за Макларън. Има подновен договор в настоящия си отбор за 2020 г, като негов съотборник е Ландо Норис.

В Макларън (2019 – 2020) 
През 2019 г. за първи път се качва на подиума, като заема третото място в Голямата награда на Бразилия. Завършва на 6-о място във финалното класиране при пилотите за 2019 г., като заедно с Ландо Норис (който за 2019 г. достига до 11-о място с 49 точки), поставят Макларън, в таблицата на конструкторите, на 4-то място със 145 точки.

През сезон 2020, Карлос успява да завърши на шесто място с 105 точки в актива си.

През 2021 година ще бъде пилот на Скудерия Ферари, като негов сътборник ще бъде Шарл Льоклер. Карлос ще заеме мястото на четирикратния световен шампион – Себастиан Фетел.

Резултати 

П* – първа позиция

БО* – бърза обиколка

Испански пилоти от Формула 1
Родени в Мадрид